Rywalizacja kobiet w muldach podwójnych podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Visera. Fazy 1/16 oraz 1/8 finału rozegrano 9 marca 2017 roku o 9:55, z kolei pozostałe rundy tego samego dnia o 12:00. Złoty medal wywalczyła Francuzka Perrine Laffont, która pokonała w dużym finale Juliję Gałyszewą z Kazachstanu. W małym finale triumfowała Jaelin Kauf z USA, zdobywając tym samym brązowy medal.

Drabinka zawodów

Górna połówka

Dolna połówka

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017